Jerzy Połomski (Pająk) (1933-2022) – polski piosenkarz
 Jerzy Zbigniew Pająk (ur. 1957) – polski historyk